Lullejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Luvlliejávrrie (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (1,38 km²)
Lullejaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (18,5 ha)

Se även
Lullejauratj

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn